Pojem agonista má v různých oborech různé významy, avšak vždy označuje stejně působícího činitele.

Ligand (biochemie)
Svalový agonista